Jacob Laursen (1971-), ancien footballeur danois ;
 Martin Laursen (1977), footballeur danois ;
 Ulrik Laursen (1976-), footballeur danois.